

Personnalités 
Edward Green peut désigner :
 Edward Green (vers 1884–1952), Edward « Eddie » L. Green, ancien entraineur de NC State et UNC Chapel Hill ;
 Edward Howland Robinson Green (1868–1936), connu aussi sous le nom de colonel Green, philatéliste et numismate américain ;
 Edward J. Green, économiste américain ;
 Edward Green, fabricant de chaussures anglais ;
 Edward Green (1944-), anthropologue américain (université Harvard) ;
 Edward Ernest Green (1861–1949), entomologiste anglais.

Sociétés 
 Edward Green, fabricant de chaussures anglais

Voir aussi 
 Edward Lee Greene (1843-1915), botaniste américain